Partido Trabalhista steht für folgende Parteien:

 Partido Trabalhista (Mosambik)
 Partido Trabalhista (Osttimor)
 Partido Trabalhista (Portugal, 1974), 1974–1983
 Partido Trabalhista Brasileiro in Brasilien
 Partido Trabalhista Português in Portugal, ab 2009
 Partido Democrático Trabalhista in Brasilien